Региональный совет Нормандии () — исполнительный орган региона Нормандия, образованного 1 января 2016 года. Находится в Кане.

В соответствии с законом о новых границах регионов и выборах в них Nº 2015-29 от 16 января 2015 года Советы новых регионов избираются сроком на 5 лет (до 2010 года региональные советы избирались на 6 лет, в 2010 — на 5 лет).

Члены Региональных советов избираются по партийным спискам в два тура без добавления, удаления имен и изменений в порядке их представления. Каждый список состоит из нескольких подсписков, соответствующих числу департаментов в регионе.

Если список получил абсолютное большинство голосов в первом туре, то ему сразу выделяется четверть мест. Остальные места делится пропорционально среди списков, набравших 5 % и более голосов избирателей.

Если ни один из списков не получил в первом туре абсолютное большинство, назначается второй тур. До второго тура допускаются списки, набравшие более 10 % голосов избирателей. При этом состав этих списков может быть изменён путём включения кандидатов, которые участвовали в первом туре в списках, получивших менее 5 % голосов избирателей. Места в Региональном совете распределяются между списками — участниками второго тура пропорционального поданным за них голосам, при этом четверть мест добавляется списку, набравшему простое большинство голосов.

Места внутри каждого списка распределяются пропорционально количеству голосов, полученных в каждом департаменте.

Региональный совет Нормандии состоит из 102 советников, избираемых в пяти департаментах, входящих в регион — Кальвадос, Манш, Орн, Приморская Сена и Эр.

Состав Регионального совета Нормандии (2021—2028)

Исполнительный комитет Регионального совета 
 Президент — Эрве Морен (Союз демократов и независимых, департамент Эр)
 1-й вице-президент (экономическое развитие и поддержка предпринимательства) — Софи Гоген (Республиканцы, департамент Кальвадос)
 2-й вице-президент (обучение и развитие компетенций) — Давид Маргерит (Республиканцы, департамент Манш)
 3-й вице-президент (сельское хозяйство, рыболовство, леса) — Клотильда Одье (Республиканцы, департамент Приморская Сена)
 4-й вице-президент (школы и лицеи) — Бертран Деньо (Республиканцы, департамент Орн)
 5-й вице-президент (финансы) — Виржини Кароло-Лютро (Разные правые, департамент Приморская Сена)
 6-й вице-президент (транспорт) — Жан-Батист Гастин (Республиканцы, департамент Приморская Сена)
 7-й вице-президент (привлекательность территорий, туризм) — Мари-Аньес Пусье-Венсбак (Республиканцы, департамент Приморская Сена)
 8-й вице-президент (планирование и благоустройство территорий, развитие сельских территорий, взаимоотношения с местными властями) — Ги Лефран (Республиканцы, департамент Эр)
 9-й вице-президент (высшее образование, исследования и инновации) — Жюли Барантон Гийа (Разные правые, департамент Манш)
 10-й вице-президент (городская политика и социальная ответственность) — Родольф Тома (Демократическое движение, департамент Кальвадос)
 11-й вице-президент (человеческие ресурсы) — Катрин Гурне-Леконт (Центристы, департамент Кальвадос)
 12-й вице-президент (культура и наследие) — Патрик Гомон (Союз демократов и независимых, департамент Кальвадос)
 13-й вице-президент (спорт и молодежь) — Алина Луази-Луи (Разные правые, Приморская Сена)
 14-й вице-президент (экология, море, побережье, энергетика) — Юбер Дежан де ла Бати (Союз демократов и независимых, департамент Приморская Сена)
 14-й вице-президент (межрегиональное и международное сотрудничество) — Франсуа-Ксавье Приолло (Демократическое движение, департамент Эр)

Списки, принявшие участие в региональных выборах в Нормандии в 2021 году

Результаты региональных выборов в Нормандии (20 и 27 июня 2021 года) 

Бывшие департаменты Нижней Нормандии

Бывшие департаменты Верхней Нормандии

Состав Регионального совета Нормандии (2015—2021)

Исполнительный комитет Регионального совета 
 Президент — Эрве Морен (Союз демократов и независимых, департамент Эр)
 1-й вице-президент (экономическое развитие и поддержка предпринимательства) — Софи Гоген (Республиканцы, департамент Кальвадос)
 2-й вице-президент (обучение и развитие компетенций) — Давид Маргеритт (Республиканцы, департамент Манш)
 3-й вице-президент (высшее образование, исследования и инновации) — Франсуаза Гего (Республиканцы, департамент Приморская Сена)
 4-й вице-президент (городская политика и социальная ответственность) — Родольф Тома (Демократическое движение, департамент Кальвадос)
 5-й вице-президент (привлекательность территорий, туризм) — Мари-Агнес Пусье-Венсбак (Республиканцы, департамент Приморская Сена)
 6-й вице-президент (школы и лицеи) — Бертран Деньо (Республиканцы, департамент Орн)
 7-й вице-президент (финансы) — Анн-Мари Кузен (Союз демократов и независимых, департамент Манш)
 8-й вице-президент (планирование и благоустройство территорий, развитие сельских территорий, взаимоотношения с местными властями) — Ги Лефран (Республиканцы, департамент Эр)
 9-й вице-президент (человеческие ресурсы) — Мари-Франсуаза Гюген (Республиканцы, департамент Приморская Сена)
 10-й вице-президент (транспорт) — Жан-Батист Гастин (Республиканцы, департамент Приморская Сена)
 11-й вице-президент (сельское хозяйство, рыболовство, леса) — Клотильда Одье (Республиканцы, департамент Приморская Сена)
 12-й вице-президент (экология, море, побережье, энергетика) — Юбер Дежан де ла Бати (Союз демократов и независимых, департамент Приморская Сена)
 13-й вице-президент (культура и наследие) — Эмманюэль Дормуа (Республиканцы, департамент Кальвадос)
 14-й вице-президент (межрегиональное и международное сотрудничество) — Франсуа-Ксавье Приолло (Союз демократов и независимых, департамент Эр)
 15-й вице-президент (спорт и молодежь) — Клер Руссо (Республиканцы, департамент Манш)

Списки, принявшие участие в региональных выборах в Нормандии в 2015 году

Результаты региональных выборов в Нормандии (6 и 13 декабря 2015 года) 

Бывшие департаменты Нижней Нормандии

Бывшие департаменты Верхней Нормандии

См. также 
 Нормандия
 Департамент Кальвадос
 Департамент Манш
 Департамент Орн
 Департамент Приморская Сена
 Департамент Эр
 Совет департамента Кальвадос
 Совет департамента Манш
 Совет департамента Орн
 Совет департамента Приморская Сена
 Совет департамента Эр

Примечания

Ссылки 
 Сайт Регионального совета Нормандии

Региональные советы Франции